Sebestyén Györgyi (Szekszárd, 1974. november 27. –) válogatott magyar labdarúgó, középpályás.

Pályafutása

Klubcsapatban
A László Kórház csapatában kezdte a labdarúgást, majd a Femina együttesében folytatta. Összesen nyolc magyar bajnoki címet és egy kupa győzelmet szerzett. 2009 februárjában, idény közben igazolt a Taksony SE csapatához. A 2010–11-es idényben tagja volt a bronzérmes csapatnak. 2011 nyarán az újonnan alakult Astra Hungary FC játékosa lett. 2012 nyarán befejezte a nagypályás labdarúgó-pályafutását. Ezt követően futsalban játszott még.

A válogatottban
1995 és 2007 között 63 alkalommal szerepelt a válogatottban és nyolc gólt szerzett.

Futsal
2004 óta futsal csapatokban is szerepel. Első klubja a Hungária-Viktória FSC volt. 2004 és 2005 között a László SC-ben játszott, majd 2007-ig az Iris-Budapest SC-ben szerepelt. 2007. szeptember óta a Vesta-Bauron SE játékosa.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1994–95, 1995–96, 1996–97, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2005–06, 2006–07, 2007–08
 2.: 1994–95, 1999–00
 3.: 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2010–11, 2011–12
 Magyar kupa
 győztes: 1996, 2012
 az év női labdarúgója: 1996

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Források
 
 
 
 Futballévköny 2002, I. Magyar labdarúgás, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 398–399. o., ISSN 1585-2172
 
 Sebestyén Györgyi: „Több megbecsülést kaptam, mint korábban bármikor”

1974-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A László Kórház labdarúgói
A Femina labdarúgói
A Taksony SE női labdarúgói
Az Astra Hungary FC labdarúgói
Az év magyar női labdarúgói
Szekszárdiak